Il doppio del torneo di tennis ATP Taipei 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e John Marks che hanno battuto in finale Pat Du Pré e Robert Lutz 6-1, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Pat Du Pré /  Robert Lutz (finale)
 Mark Edmondson /  John Marks (campioni)

 Colin Dibley /  Geoff Masters (quarti di finale)
 John Sadri /  Tim Wilkison (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Taipei 1979